Raisa Nedashkovskaya, född 17 februari 1943 i Malin, nuvarande Ukraina, är en ukrainsk skådespelare.

Källor

Noter

Ukrainska skådespelare
Sovjetiska skådespelare
Kvinnor
Födda 1943
Levande personer
Personer från Zjytomyr oblast